Villepinte může být:

 Villepinte (Aude) – francouzská obec v regionu Languedoc-Roussillon
 Villepinte (Seine-Saint-Denis) – francouzské město v departementu Seine-Saint-Denis
 Kanton Villepinte – kanton ve francouzském departementu Seine-Saint-Denis